Raphaël Guerreiro peut désigner :

 Raphaël Guerreiro (1968- ), footballeur français évoluant au poste de milieu ;
 Raphaël Guerreiro (1993- ), footballeur franco-portugais évoluant au poste de défenseur.